Goschenreith heißen folgende Orte:

 Goschenreith am Taxenbache, Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Goschenreith (Gemeinde Karlstein), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Karlstein an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich